Уо́лтер Эдвин Ха́нсген (), более известный как Уо́лт Ха́нсген (, , , Нью-Джерси, США — , , департамент Луаре, Франция) — американский автогонщик, пилот Формулы-1.

Биография

Ранние годы и первые гонки 

Уолт Хансген родился 28 октября 1919 года в Уэстфилде (Нью-Джерси). Его отец Фред Хансген был владельцем автосервиса. Вместе с братом, Фредом Хансгеном-младшим, Уолт рос в родном городе. С детства его жизнь была связана с автомобилями. Уолт был участником Второй мировой войны, после чего работал сварщиком в автосервисе отца. В 1942 году он женился на школьной подруге Беатрис Терхьюн (1921—2011), в браке родились дети: дочь Беверли и сын Расти. Когда Уолт стал гонщиком, Беатрис вела хронометраж его выступлений, а после его гибели занималась регистрацией участников гонок, проводимых .

Карьеру автогонщика Уолт Хансген начал в 1951 году за рулём своего собственного автомобиля Jaguar XK120. Он выступал в серии , которая была сформирована в 1951 году из нескольких гонок, возникших в США на рубеже 1940-х — 1950-х годов. 15 сентября Хансген занял 9-е место в абсолютном зачёте  и 2-е в своём классе, отстав от победителя на круг; при этом гонка была остановлена после половины пройденной дистанции из-за поведения зрителей.

15 марта 1952 года Уолт Хансген дебютировал в гонке «12 часов Себринга» за рулём , заняв в ней 10-е место. В этом же году он завоевал два подиума в SCCA. В это время фирма Jaguar построила новый гоночный автомобиль — . Поняв, что его Jaguar XK120 на его фоне будет неконкурентоспособен, Хансген перестроил свою машину при помощи конструктора Эмила Хоффмана, работавшего в мастерской отца Уолта. Новая машина получила название Hansgen Jaguar. В 1953 году Уолт Хансген выступал на ней в SCCA, завоевав один подиум, и выиграл .

Примечания

Литература 
 

Участники Второй мировой войны
Сварщики
Автомобильные конструкторы
Конструкторы США
Автогонщики США
Пилоты 24 часов Ле-Мана из США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты Инди-500 из США
Гонщики, погибшие во время заездов